Степан — мужское личное имя.
 Степан Сеновал — день народного календаря, отмечаемый .

Известные носители 
 Степан (Менёк) — первый экзарх донецко-харьковский Украинской грекокатолической церкви с 11 января 2002 года.
 Степан I — король Хорватии из династии Трпимировичей, правивший в 1030—1058 годах.
 Степан II — король Хорватии из династии Трпимировичей, правивший в 1089—1091 годах.
 Степан Држислав — король Хорватии из династии Трпимировичей, правивший в 969—997 годах.
 Степан Полубес — изразцовых дел мастер, с именем которого связан расцвет ценинного дела в Москве в 1670—1690-х годах.
 Степан Твердиславич — новгородский посадник в 1230—1243 гг.
 Степан Шкурат — советский актёр.
 Степан Карлович Джевецкий — Русский учёный польского происхождения.

Персонажи 
 Степан Капуста — анимированный персонаж

Фамилия 
 Степан, Дерек — американский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».

Топоним 
 Степан-Ёль — река в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.